Shark Tank è un reality show statunitense trasmesso dal 9 agosto 2009 sul canale ABC. Basato sul format televisivo giapponese Dragons' Den, a Shark Tank sono protagonisti aspiranti imprenditori che illustrano la loro idea e il loro business plan a potenziali investitori, detti appunto "squali".

Versioni di Shark Tank

Collegamenti esterni 
 

Programmi televisivi degli anni 2000
Programmi televisivi degli anni 2010